Чемпионат мира по софтболу среди женщин — международный турнир женских национальных софтбольных сборных, с 2014 проводимый под эгидой Всемирной конфедерации бейсбола и софтбола (WBSC) (до 2012 под управлением Международной федерации софтбола).
 
Соревнования проводятся с 1965 года. С 1966 свои мировые первенства разыгрывают также мужские национальные сборные по софтболу. Количество участвующих команд выросло с 5 (в 1965) до 28 (в 1994). На чемпионате 2016 года участвовали 23 сборные команды, после чего решением WBSC количество участников было сокращено до 16. Финальным турнирам предшествуют континентальные отборочные. Система проведения финальных турниров включает в себя два групповых раунда и плей-офф.

В 1970—2010 годах периодичность проведения соревнований была раз в 4 года, но после исключения софтбола из олимпийской программы с 2012 чемпионаты стали проводиться раз в два года. После возвращения с 2020 софтбола в программу Олимпиад в периодичности чемпионатов возможны изменения.

Всего призёрами прошедших 16 чемпионатов становились национальные сборные 8 стран, а чемпионский титул выигрывали 4 из них — США (11 раз), Японии (3), Австралии и Новой Зеландии (по одному разу).

Принимали мировое первенство 10 стран, причём Канада — четырежды, Япония — трижды, США — 2 раза, Австралия, Сальвадор, Тайвань, Новая Зеландия, Китай, Венесуэла и Нидерланды — по одному.

Призёры

Медальная таблица

Участники и результаты

Примечания

См. также 
 Софтбол
 Всемирная конфедерация бейсбола и софтбола
 Чемпионат мира по софтболу среди мужчин

Ссылки 
 Чемпионаты мира по софтболу среди женщин на сайте WBSC (годы, места проведения, призёры; 1965—2016)
 Архив результатов на сайте Международной федерации софтбола (1990—2010)
  (годы, места проведения, призёры; 1965—2010)

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1965 года
Чемпионаты мира по софтболу